Kosovo polje, krško polje u Kninskoj krajini
 Kosovo polje (Kosovo), krško polje na Kosovu
 Bitka na Kosovu polju
 Kosovo Polje, grad na Kosovu
 Kosovo Polje (Višegrad, BiH), naseljeno mjesto u općini Višegradu, Republika Srpska, BiH

Vidi još 
 Polje